Pojem Sokolí má více významů:

název části obce
 Sokolí – část města Třebíč v okrese Třebíč

hrady a zámky
 Sokolí skála – zřícenina hradu Quinburk v katastru obce Heřmanovice v Hrubém Jesníku v okrese Bruntál
 Sokolí hnízdo – výletní zámeček s restaurací u Pravčické brány v Českém Švýcarsku v okrese Děčín 

šperkařství
 Sokolí oko – název ozdobného kamene

vrchy a hory
 Sokolí vrch (506 m) – vrch v Českém středohoří v okrese Děčín s telekomunikační věží a rozhlednou na vrcholu
 Sokolí hřeben (587 m) – vrch v Českém středohoří

vodní toky
 Sokolí potok (Hrubý Jeseník) – horský potok v Hrubém Jeseníku asi 5 km jihozápadně od Heřmanovic

přírodní lokality
 Sokolí dolina (Slovenský ráj) – divoká horská rokle ve Slovenském ráji v přírodní rezervaci Kysel
 Sokolí hnízdo (Novohradské hory) – naučná stezka v Novohradských horách

v kultuře
 Sokolí oko (seriál) – kanadský televizní seriál